DLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dillon, Montana (Stati Uniti)
 dln – codice ISO 639-3 della lingua darlong